Шепилово — название населённых пунктов:

Россия 
 Шепилово — село Серпуховском районе Московской области.

Украина 
 Шепилово — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Шепилово (Шипиловка) — село в в Попаснянском районе Луганской области.

См. также 
 Шипилово